Nückles ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Nückles (* 1971), deutsche Autorin und Journalistin
 Georg Nückles (* 1948), deutscher Sprinter und Hürdenläufer